Kaye se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William James Kaye
 Thomas N. Kaye